Церковь Святой Софии в Берлине (Софиенкирхе, ) — евангелическая церковь в Шпандауском предместье в районе Митте. Здание окружено уже длительное время не используемым церковным двором, примыкающим к Хакским дворам.

Возведение зальной церкви по проекту архитектора Филиппа Герлаха началось ещё при Фридрихе I. Первоначально церковь планировалось назвать по имени третьей супруги первого прусского короля Софии Луизы Мекленбург-Шверинской. Однако после смерти Фридриха I этому воспротивился новый король Фридрих Вильгельм I, и 18 июня 1713 года церковь была освящена как Шпандауская. Лишь при следующем короле Фридрихе Великом церковь обрела своё нынешнее название Софиенкирхе. Барочная башня была построена в 1732—1734 годах по проекту Иоганна Фридриха Греля.

В 1891—1892 годах церковь была перестроена: потолок был поднят с заменой стропил, а пол углублён. В восточной стене появилась прямоугольная алтарная ниша. Внутреннее оформление этого периода, включая огромный рокайль на потолке, сохранилось до наших дней.

Примечания

Литература 
 Jürgen Boeckh: Alt-Berliner Stadtkirchen. Von der Dorotheenstädtischen Kirche bis zur St.-Hedwigs-Kathedrale; (Berliner Reminiszenzen 58); Bd. 2; Haude & Spener: Berlin 1986; ISBN 3-7759-0289-9; S. 84-94.
 Institut für Denkmalpflege (Hg.): Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR. Hauptstadt Berlin I; Henschelverlag: Berlin 2. Aufl. 1984; S. 294—297.
 Günther Kühne/Elisabeth Stephani: Evangelische Kirchen in Berlin; CZV-Verlag: Berlin 2. Aufl. 1986; ISBN 3-7674-0158-4; S. 382f.
 Thomas Raschke: Die Sophienkirche in Berlin; (Der historische Ort 160); Kai Homilius Verlag: Berlin 1997; ISBN 3-89706-159-7.

Ссылки 
 Сайт общины.

Район Митте
Церкви Берлина
Берлин
Барочная архитектура Берлина